Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die German Tennis Championships 2016. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel sowie eine Paarung im Doppel, welche in jeweils zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler bzw. vier Paarungen an der Qualifikation teil, die vom 9. bis 11. Juli 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 131 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 125 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Hamburg